

Ліланд — місто, штат Айова
 Ліланд — місто, штат Міссісіпі
 Ліланд — місто, штат Північна Кароліна
 Ліланд — селище, штат Іллінойс
 Ліланд — переписна місцевість, штат Мічиган